C12H13NO2 – formula molecolare dell'acido indol-3-butirrico
C12H13NO2 – formula molecolare del mesuximide

Formule molecolari